Antonino Faà di Bruno – attore e generale di brigata italiano
Antonino Faà di Bruno – vescovo di Asti